Эфесский собор — церковный сход в городе Эфесе (ныне Турция).

 Первый Эфесский собор (Третий Вселенский Собор; 431 год)
 Второй Эфесский собор (или «разбойничий»; 449 год)